Este modelo de Cristo abrazado a la Cruz incluye tres obras consideradas autógrafas del Greco, que conforman el tipo III, dentro de las tres tipologías establecidas por Harold Wethey en el catálogo razonado realizado por este profesor e historiador del arte, especializado en El Greco. Esta tipología es bastante diferente de las dos anteriores.

Temática de la obra 
Como en las dos tipologías anteriores, esta obra se puede interpretar como un descanso en el camino realizado por Jesús de Nazaret por la Vía Dolorosa, o quizás la Cruz sea en este caso un símbolo de la tarea individual para superar las dificultades, especialmente espirituales, que plantea la vida cotidiana. En este sentido, se podría pensar que en realidad esta obra recoge una cita del Evangelio de Mateo (16:24):

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame».

Versiones del tipo-III

Versión del Museo Thyssen-Bornemisza 
 Pintura al óleo sobre lienzo; 66 x 52,5 cm.; ca. 1587-1596; Catálogo Wethey: n.º. 59.
 Firma con letras griegas en cursiva en la base de la Cruz: δομήνικος θεοτοκóπουλος ε'ποíει.

A diferencia del tipo I y del tipo II, en esta tipología Jesús no mira hacia adelante, sino que gira la cabeza hacia su derecha, al mismo tiempo que dirige la vista hacia el Cielo. En este caso, no vemos los dos brazos de la Cruz, sino solamente una parte del brazo más largo, que continuaría fuera del cuadro, y que queda en posición vertical, sujeta por el brazo izquierdo de Jesús. José Gudiol señala que el rostro de Cristo está plasmado por medio de un escorzo dificilísimo y, sin embargo, magníficamente resuelto, sin distorsión formal, lo cual demuestra la total maestría del Greco en el dominio del dibujo.

Procedencia 
 A.Imbert, Roma;
 G.Neumans, París;
 A.L. Nicholson, Londres;
 Castillo Rohocz;

Versión de la Cintas Foundation 

 Pintura al óleo sobre lienzo; 64,5 x 53,2 cm.; ca. 1590-1595; Catálogo Wethey: n.º. 59-A.
 Firmado con  letras griegas en cursiva en la Cruz, debajo la mano.
Con toda probabilidad, es versión que Harold E. Wethey citaba antiguamente en el Museo Brooklyn, y actualmente pertenece a la Fundación Cintas.

Los exagerados detalles de luz del nimbo son seguramente debidos a una restauración. Por los demás, este lienzo es magnífico. El catálogo de Etienne Arago da una concisa descripción: «medio cuerpo, cabeza coronada de espinas y vuelta hacia la izquierda, los ojos levantados hacia el cielo». La procedencia del cuadro ha sido estudiada por el profesor Ellis Waterhouse, y es la siguiente:

Procedencia 
 Colección Pereire, París (venta el 30 de enero de 1868, número 33);
 Etienne Arago, París (venta el 8 de febrero de 1872, número 34) daban las medidas de 62 x 50 cm.;
 Amonymouos Feral, París (venta el 26 de enero de 1878, número15) daban las medidas de 62 x 50 cm.;
 Thomas Harrys, Londres;
 Seligman Rey, New York;

Versión de Getafe ¿antiguamente? 
 Pintura al óleo sobre lienzo; 67 x 50 cm.; ca. 1585; Catálogo Wethey: n.º. 60.

 Firmado con letras griegas en cursiva en la Cruz, debajo la mano.
Harold E. Wethey cita esta versión en la localidad de Getafe.

Es imposible juzgar su calidad original, puesto que está deteriorado por el fuego.

Procedencia 
 Procede de una colección de Jaén;

Copias 
 Museo de Arte de Indianápolis; Pintura al óleo sobre lienzo; 23 x 18 cm.; Escuela del Greco; ca. 1610; accession number: 2008-275; Copia de solamente la cabeza de Cristo.

Véase también 

 Cristo con la Cruz (el Greco, Tipo-I, MNAC)
 Cristo abrazado a la cruz (El Greco,Tipo-I, Nueva York)
 Cristo abrazado a la cruz (El Greco,Tipo-II, Museo del Prado)

Referencias

Bibliografía 
 
 
 

Colecciones del Museo Thyssen-Bornemisza
Getafe
Cristo abrazado a la Cruz
Colecciones del Museo Brooklyn